Messidor steht für

 Messidor, der zehnte Monat des Französischen Revolutionskalenders
 Messidor (Film), ein Film von Alain Tanner
 Messidor (Oper), eine Oper von Alfred Bruneau und Émile Zola